Mapledale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mapledale (New York)
 Mapledale (Pennsylvania)
 Mapledale (West Virginia)